Dean Brown peut désigner :
 Dean Brown, un homme politique libéral d'Australie-Méridionale ;
 H. Dean Brown, un scientifique américain ;
 Dean Brown (1955-), un guitariste américain de jazz fusion et musicien de studio.